Рыбар — словацкая фамилия.

 Рыбар, Павол (род. 1971) — словацкий хоккеист.
 Рыбар, Патрик (род. 1993) — словацкий хоккеист.